

Biografia 
Figlio di Carlo II d'Albret, sposò Caterina di Rohan da cui ebbe tre figli :
  Alain I d'Albret sposato nel 1470 con Françoise de Châtillon , contessa del Périgord 
  Maria d'Albret sposata il 23 agosto 1480 a  Nérac, con Bonfile del Giudice, conte di Castres 
  Louisa d'Albret sposata nel 1480 con Jacques, signore d' Estouteville

Ascendenza 

Albret